Anaklasis (griech.  „Zurückbiegen“, „Lichtbrechung“) steht für:

 Anaklasis (Verslehre), in der antiken Metrik die Vertauschung von Längen und Kürzen im Versmaß
 Anaklasis (Rhetorik), in der Rhetorik die Wiederholung eines Wortes oder einer Phrase eines Dialogpartners mit modifizierter Betonung
 Anaklasis (Orchesterwerk), ein Werk von Krzysztof Penderecki, 1960 uraufgeführt